Ю́льхя () — финская фамилия. Известные носители:

 Юльхя, Мартти (род. 1987) — финский лыжник.
 Юльхя, Пекка (род. 1955) — финский скульптор.
 Юльхя, Юрьё (1903—1956) — финский поэт и переводчик.